Појам ХОС може да се односи на:
 Хрватске оружане снаге, војна сила НДХ
 Хрватске одбрамбене снаге, хрватска војне јединица током рат у Хрватској и БиХ